Daszkowce (ukr. Дашківці) – wieś w rejonie wińkowieckim, w obwodzie chmielnickim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Rejon wińkowiecki
Wsie w obwodzie chmielnickim